Messier 41 – gromada otwarta
 M41 HMC – amerykańskie działo samobieżne
 M41 Walker Bulldog – amerykański czołg lekki
 M41 Johnson LMG – amerykański karabin maszynowy
 M41 Walker Bulldog – amerykański czołg lekki
 AN-M41 – amerykańska bomba odłamkowa